Laguiole é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Aveyron. Estende-se por uma área de 63,06 km².

Demografia

Comunas de Aveyron